Palomino (paarden)
 Palomino (wit druivenras)